Bulgária
Bisztrica (Бистрица), falu Blagojevgrad községben, Blagojevgrad megyében
Bisztrica (Бистрица), falu Lipnica községben, Kjusztendil megyében
Bisztrica (Бистрица), falu Pancsarevo községben, Szófia megyében

 Észak-Macedónia
Bisztrica (Бистрица), falu Csaska községben, a Vardari körzetben
Bisztrica (Бистрица), falu Bitola községben, a Pellagóniai körzetben

 Horvátország
 Bisztrica, falu Szalatnok községben, Verőce-Drávamente megyében

 Koszovó
 Bisztrica (Бистрица), falu Leposavić községben

 Szerbia
 Bisztrica (Бистрица), falu Crna Trava községben, a Jablanicai körzetben
 Bisztrica (Бистрица), falu Leskovac községben, a Jablanicai körzetben
 Bisztrica (Бистрица), falu Nova Varoš községben, a Zlatibori körzetben
 Bisztrica (Бистрица), falu Petrovac na Mlavi községben, a Branicsevói körzetben

Kapcsolódó szócikkek 
Bistrica (egyértelműsítő lap)